Fontaine – comune francese della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Fontaine – comune francese della regione della Borgogna-Franca Contea
 Fontaine – comune francese della regione del Grande Est
 Fontaine – frazione del comune italiano di Brusson

Pagine correlate 
Fontaines
Just Fontaine
Frank Fontaine